Супербоул XXXIX () — стал 39-м матчем Супербоул. Это решающая игра Национальной футбольной лиги в сезоне 2004 года. Матч прошёл 6 февраля на стадионе «ALLTEL Stadium» в городе Джэксонвилл (штат Флорида, США).

В матче получили право играть лучшая команда Американской футбольной конференции — «Нью-Ингленд Пэтриотс» и Национальной футбольной конференции — «Филадельфия Иглз».

В третий раз и вторую подряд победу в Супербоуле одержал «Нью-Ингленд», обыграв «Филадельфию» 24-21. Ресивер «Пэтриотс» Дэйон Брэнч был признан самым ценным игроком матча.

Трансляция 
В США игру транслировал Fox.

Ход матча 
ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА

В первой четверти команды не набрали очки. В начале второй четверти матча, Филадельфия открыла счет тачдауном. За минуту до перерыва, Нью-Ингленд сравнял счет тачдауном, 7:7.

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА

В начале третьей четверти тачдаун от «Пэтриотс» делает счет 14:7 в пользу Нью-Ингленда. За три минуты до конца третьей четверти, Филадельфия сравнивает счет тачдауном, 14:14. В начале четвёртой четверти, Нью-Ингленд оформил тачдаун, а через пять минут филд гол. За 1:48 до конца, «Иглз» сделают тачдаун, и счет станет 24:21 в пользу Нью-Ингленда. Удар в сторону не удался и Нью-Ингленд выиграл игру.

Супербоул XXXIX: Нью-Ингленд Пэтриотс 24, Филадельфия Иглз 21

на стадионе Alltel , Джексонвилл, штат Флорида

 Дата: 6 февраля 2005 года.
 Погода в игре: 15 ° C (59℉), облачно

NE-Нью-Ингленд, PHI-Филадельфия, ЭП-Экстрапоинт

■ Первая четверть:

■ Вторая четверть:

 9:55-PHI-6-ярдовый тачдаун+ЭП, Филадельфия повела 7:0
 1:10-NE-4-ярдовый тачдаун+ЭП, ничья 7:7

■ Третья четверть:

 11:04-NE-2-ярдовый тачдаун+ЭП, Нью-Ингленд повел 14:7
 3:35-PHI-10-ярдовый тачдаун+ЭП, ничья 14:14

■ Четвёртая четверть:

 13:44-NE-2-ярдовый тачдаун+ЭП, Нью-Ингленд повел 21:14
 8:40-NE-22-ярдовый филд гол, Нью-Ингленд ведет 21:14
 1:48-PHI-30-ярдовый тачдаун+ЭП, Нью-Ингленд ведет 24:21

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт «Супербоул»

39
НФЛ в сезоне 2004
Спортивные соревнования во Флориде